Afsked har flere betydninger:
 Afsked i betydningen at sige farvel, herunder i forbindelse med en bisættelse
 Afsked i ansættelsesforhold, hvorved forstås, at ansættelsesforholdet bringes til ophør, enten på medarbejderens initiativ, eller ved arbejdsgiverens initiativ, ved sidstnævnte, se fyringHerudover kan Afsked henvise til
 Film og litteratur 
 Afsked (film fra 1981) – sovjetisk spillefilm fra 1981 af Larisa Sjepitko og Elem Klimov
 Afsked (film fra 1995) – dansk kortfilm fra 1995 instrueret af Adam Neutzsky-Wulff
 Afsked (film fra 2004) – dansk kortfilm fra 2004 instrueret af Esben Larsen
 Afsked (digt) – et digt af Johannes V. Jensen fra 1906
 Afsked (roman) – en roman i bogserien Sagaen om Isfolket'' af den norske forfatter Margit Sandemo

Henvisninger 

Ord og vendinger